Com um pouco mais de mil habitantes, o distrito de Galeão é uma singela vila de pescadores que se encontra na contracosta da ilha de Tinharé, pertencente ao município de Cairu, na Bahia. A atividade pesqueira de siri e camarão é a principal fonte de sustento dos moradores locais, que há gerações vivem em harmonia com o mar e suas riquezas.

Apesar da singular beleza natural, Galeão não tem praias balneáveis, o que a torna pouco atraente para o turista tradicional. Contudo, essa realidade está mudando aos poucos, impulsionada por investimentos públicos que têm melhorado a infraestrutura local, como a nova orla e a construção de novos bares e restaurantes, além de ações culturais como a famosa festa de São João, uma das maiores do Baixo Sul.

A partir desses avanços, a região começa a despertar o interesse de visitantes que buscam experiências autênticas e fora do circuito turístico convencional. A cultura e os sabores locais, combinados com a tranquilidade da vida de pescador, criam um clima acolhedor que encanta os turistas que se aventuram a conhecer Galeão.

A vila, que é uma verdadeira joia escondida da Bahia, tem um potencial turístico a ser explorado, com passeios de barco, trilhas ecológicas e outras atividades que podem ser oferecidas aos visitantes. Além disso, a região é um importante polo de produção de artesanato, que pode ser adquirido pelos turistas como lembrança da visita.

Galeão é um exemplo de que o turismo pode ser uma fonte de desenvolvimento econômico e social, desde que seja feito de forma consciente e sustentável, respeitando as tradições e o modo de vida dos moradores locais. Com um olhar mais atento e investimentos adequados, é possível fazer com que essa pequena vila de pescadores brilhe ainda mais e seja reconhecida como um destino turístico de excelência na Bahia.

Breve histórico: 

Durante o período da colonização portuguesa, Galeão se destacou como um importante centro de produção agropecuária. Posteriormente, a vila passou a se dedicar à exportação de piaçava e dendê, que eram beneficiados localmente. Por muitos anos, essa atividade foi a principal fonte de renda dos moradores. No entanto, problemas trabalhistas surgiram e os trabalhadores tiveram que reivindicar seus direitos junto aos proprietários das fazendas, além da desvalorização do produto no mercado, em grande parte devido ao surgimento da vassoura sintética. Como resultado, os serviços de beneficiamento foram desativados e transferidos para outros locais. Essa mudança no sistema econômico fez com que Galeão se voltasse para as atividades de mariscagem.

A vila é pacata e está situada no coração do manguezal. De longe, pode-se avistar a igreja mais antiga de Tinharé, que fica em Galeão. A Igreja de São Francisco Xavier, construída em 1644 no topo de um morro, oferece uma bela vista.

Embora seja possível encontrar marcas profundas da colonização portuguesa em Galeão, como o casarão "Quatro Estações", construído no século XIX, é a cultura africana que mais se destaca na comunidade. Manifestações folclóricas como Zambiapunga, desfile de Afoxés, Bumba meu boi, Lavagem da Igreja de São Francisco Xavier (padroeiro da vila) e Cordão de São Benedito são algumas das atrações locais.

A beleza local não se revela facilmente ao turista desatento. É preciso valorizar os caminhos do cotidiano e ser, acima de tudo, um amante da natureza e dos povos tradicionais.

Galeão